Novak Đoković ha mantenuto il titolo sconfiggendo in finale Nick Kyrgios con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-63.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Rafael Nadal (semifinale, ritirato)
  Casper Ruud (secondo turno)
  Stefanos Tsitsipas (terzo turno)
  Carlos Alcaraz (quarto turno)
  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Hubert Hurkacz (primo turno)
  Matteo Berrettini (ritirato)
  Cameron Norrie (semifinale)
  Jannik Sinner (quarti di finale)
  Taylor Fritz (quarti di finale)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Marin Čilić (ritirato)
  Reilly Opelka (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (primo turno, ritirato)

  Roberto Bautista Agut (secondo turno, ritirato)
  Grigor Dimitrov (primo turno, ritirato)
  Alex De Minaur (quarto turno)
  John Isner (terzo turno)
  Botic van de Zandschulp (quarto turno)
  Nikoloz Basilašvili (terzo turno)
  Frances Tiafoe (quarto turno)
  Holger Rune (primo turno)
  Miomir Kecmanović (terzo turno)
  Filip Krajinović (secondo turno)
  Lorenzo Sonego (terzo turno)
  Daniel Evans (primo turno)
  Jenson Brooksby (terzo turno)
  Tommy Paul (quarto turno)
  Sebastián Báez (secondo turno)
  Oscar Otte (terzo turno)

Qualificati 

  Bernabé Zapata Miralles (primo turno)
  Jason Kubler (quarto turno)
  Dennis Novak (secondo turno)
  Andrea Vavassori (primo turno)
  Maximilian Marterer (secondo turno)
  Marc-Andrea Hüsler (primo turno)
  Radu Albot (primo turno)
  Lukáš Klein (primo turno)

  Enzo Couacaud (primo turno) 
  Michail Kukuškin (primo turno)
  Lukáš Rosol (primo turno) 
  Alexander Ritschard (primo turno) 
  Max Purcell (primo turno) 
<li>  Jack Sock (terzo turno)
  Nicola Kuhn (primo turno) 
  Christian Harrison (secondo turno, ritirato)

Lucky loser 

  Hugo Grenier (secondo turno)
  Zdeněk Kolář (primo turno)
  Stefan Kozlov (primo turno) 

  Nuno Borges (primo turno) 
  Elias Ymer (primo turno)

Wildcard 

  Zizou Bergs (primo turno)
  Liam Broady (terzo turno)
  Jay Clarke (primo turno)
  Alastair Gray (secondo turno)

<li>  Paul Jubb (primo turno)
<li>  Ryan Peniston (secondo turno)
<li>  Tim van Rijthoven (quarto turno)
  Stan Wawrinka (primo turno)

Ranking protetto 

  Attila Balázs (primo turno)

<ol start="2">
  Aljaž Bedene (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2022